70 steht für:
 das Jahr 70
 Nissan 70, japanisches Automobil

Siehe auch:

 Siebzig Jünger
 Siebziger